Лас Трес Вирхенес има више значења:

 Лас Трес Вирхенес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Трес Вирхенес (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику